Die Gemeinde Kos () ist in drei Gemeindebezirke untergliedert. Sie wurde 2010 auf Grund des Kallikratis-Programms aus den drei Vorgängergemeinden Kos, Dikeos, und Iraklidis der griechischen Insel Kos zum 1. Januar 2011 gebildet. Sie umfasst die gesamte Insel, Verwaltungssitz ist die Stadt Kos.

Gemeindegliederung 
Die Gemeinde hat 33.388 Einwohner, die Einwohnerzahlen stammen aus den Ergebnissen der Volkszählung 2011; die Gemeindebezirke entsprechen den Gemeinden, die bis 2010 bestanden.

 Gemeindebezirk Dikeos (Δημοτική Ενότητα Δικαίου, 7.130)
 Stadtbezirk Asfendiou (Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού, 4.094)
 Zipari (Ζηπάρι , 3.227)
 Agios Dimitrios (Άγιος Δημήτριος , 8)
 Asfendiou (Ασφενδιού , 87)
 Lagoudi-Zia (Λαγούδι-Ζια , 151)
 Linopotis (Λινοπότης, 258)
 Tigaki (Τιγκάκι , 363)
 Stadtbezirk Pyli (Δημοτική Κοινότητα Πυλίου, 3.036)
 Pyli (Πυλί , 2.469)
 Marmari (Μαρμάρι , 567)
 Gemeindebezirk Iraklidis (Δημοτική Ενότητα Ηρακλειδών, 6.826)
 Stadtbezirk Andimachia (Δημοτική Κοινότητα Αντιμαχείας, 2.538)
 Andimachia (Αντιμάχεια , 2.068)
 Mastichari (Μαστιχάρι , 470)
 Stadtbezirk Kardamena (Δημοτική Κοινότητα Καρδαμαίνης, 1.650)
 Kardamena (Καρδάμαινα , 1.650)
 Stadtbezirk Kefalos (Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου, 2.638)
 Kefalos (Κέφαλος , 2.156)
 Kamari (Καμάρι , 154)
 Kambos (Κάμπος , 228)
 Onia (Όνια , 100)
 Gemeindebezirk Kos (Δημοτική Ενότητα, 19.432)
 Stadtbezirk Kos (Δημοτική Κοινότητα Κω, 19.432)

Einzelnachweise 

Kos
Kos